Aulopocella är ett släkte av mossdjur. Aulopocella ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Aulopocella